Accrington Football Club var en engelsk fodboldklub fra Accrington i Lancashire, som eksisterede fra 1876 til 1896. Klubben blev stiftet på et møde i en lokal pub i 1876. The Owd Reds spillede sine hjemmekampe på Accrington Cricket Clubs bane i Thorneyholme Road, som fortsat brugs til cricket.

Accrington FC tog del i oprøret mod FA's modstand mod professionalisme i 1884, efter at den året før var blevet ekskluderet fra forbundet for at have betalt en spiller. Klubben kom med i The Football League den 17. april 1888 som en af de oprindelige tolv hold. I den første sæsons 22 kampe vandt klubben seks, spillede otte uafgjort og tabte otte, og dermed sluttede den på syvendepladsen i ligaen. Blackburn Rovers' og Evertons første ligakamp nogensinde var mod Accrington FC.

Klubbens bedste sæson var 1889-90, hvor klubben sluttede som nr. 6 i ligaen. Dens tids i The Football League blev imidlertid kort. I sæsonen 1892-93 endte den som nr. 15 og næstsidst og blev rykket ned efter at have tabt en testkamp mod Sheffield United med 0-1 på Trent Bridge. Accrington valgte imidlertid at trække sig helt fra ligaen frem for at spille i Second Division.

De næste tre sæsoner spillede Accrington i Lancashire League eller Lancashire Combination, men den endte i finansielle problemer, der efterhånden førte til dens lukning. Den blev endeligt nedlagt efter et 12-0-nederlag til Darwen den 14. januar 1896 i Lancashire Senior Cup.

Resultater

Liga- og pokalhistorie 

{| class="wikitable" style="margin-left:1em; text-align:center;"
|-
! style="width:60px"|Sæson
! Liga
! style="width:50px"|Division
! style="width:40px"|Plac.
! style="width:30px"|K
! style="width:30px"|V
! style="width:30px"|U
! style="width:30px"|T
! style="width:30px"|M+
! style="width:30px"|M−
! style="width:35px"|P
! style="width:100px"|FA Cup
! style="width:50px"|Noter
|-
| 1881-82
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 2. runde
| 
|-
| 1882-83
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 1. runde
| 
|-
| 1883-84
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 2. runde
| 
|-
| 1884-85
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 1. runde
| 
|-
| 1885-86
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 2. runde
| 
|-
| 1886-87
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 1. runde
| 
|-
| 1887-88
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3. runde
| 
|-
| 1888-89
| Football League
| -
| 7
| 22
| 6
| 8
| 8
| 48
| 48
| 20
| 1. runde
| 
|-
| 1889-90
| Football League
| -
| 6
| 22
| 9
| 6
| 7
| 53
| 56
| 24
| 2. runde
| 
|-
| 1890-91
| Football League
| -
| 10
| 22
| 6
| 4
| 12
| 28
| 50
| 16
| 2. runde
| 
|-
| 1891-92
| Football League
| -
| 11
| 26
| 8
| 4
| 14
| 40
| 78
| 20
| 2. runde
|
|-
| 1892-93
| Football League
| 1st
| 15
| 30
| 6
| 11
| 13
| 57
| 81
| 23
| 2. runde
| Nedrykket
|-
| 1893-94
| Lancashire League
| -
| 4
| 22
| 11
| 4
| 7
| 51
| 39
| 26
| 1. runde
| 
|-
| 1894-95
| Lancashire League
| -
| 12
| 26
| 10
| 2
| 14
| 62
| 63
| 22
| 1. kval.runde
| 
|-
| 1895-96
| Lancashire Combination
| -
| 
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Indl. runde
| 
|}

Landsholdsspillere 
Klubben fik udtaget tre spillere til Englands fodboldlandshold:
George Haworth - 5 kampe (1887–1890)
Joe Lofthouse - 1 kamp (1890)
Jimmy Whitehead - 1 kamp (1893)

Kilder / eksterne henvisninger 
Footballsite - Accrington 
Football Club History Database - Accrington

Noter 

Fodboldklubber i England
Etableret i 1876
Ophørt i 1896